Yeah! (álbum) - de Def Leppard
Yeah! (canção) - de Usher

Desambiguação